Firma GENEVO je přední český výrobce a distributor radarových detektorů. Sídlo společnosti je v Praze poblíž mezinárodního letiště Václava Havla.

Společnost od roku 2011 vyvíjí a testuje své vlastní detektory. Své distribuční partnery má v řadě zemí Evropy, například ve Španělsku, Německu, Litvě, Estonsku, ale také v USA, v Austrálii a na Novém Zélandu. Sloganem společnosti je GENEVO - JUST DRIVE, symbolizující radost z bezpečné jízdy. Výhradním distributorem výrobků GENEVO pro Českou republiku je společnost Antiradary.NET s.r.o.

Historie firmy 
Již v průběhu 90. let 20. století se na českém trhu začaly objevovat detektory policejních radarů. Tyto přístroje byly vyráběny primárně pro americký trh, kde jsou tato zařízení v prodeji již od 70. let. V roce 2009 začaly přípravy na vývoj a výrobu prvního detektoru značky GENEVO, který reagoval na potřeby českého trhu. Importované detektory totiž nedosahovaly požadované úrovně detekce tehdejší radarové výbavy Policie ČR od výrobce Ramer.
 
Výsledkem vývoje byl první produkt GENEVO ONE, uvedený na trh v roce 2012. Současně v tomto období začala distribuce produktů značky GENEVO v evropských zemích. V roce 2015 vstoupila společnost na trh v USA pod OEM značkou RADENSO.

Činnost firmy 

Produktové portfolio značky GENEVO dnes zahrnuje přenosné i pevně instalované radarové detektory s vestavěným přijímačem GPS signálu a celoevropskou databází stacionárních měřících radarů. Produkty GENEVO jsou vysoce hodnoceny pro svoji lokalizaci na jednotlivých trzích a pravidelné aktualizace. Provozování detektorů společnosti GENEVO je na území České republiky zcela legální a je v souladu s platnou legislativou, protože při detekční činnosti nedochází k rušení policejního měřícího zařízení. Jedná se o takzvané pasivní zařízení.
 
Společnost GENEVO nabízí pro některá svá zařízení doživotní aktualizaci firmware i databáze GPS. Aktualizace vycházejí jednou měsíčně, což uživatelům zaručuje vysokou spolehlivost a pravidelně udržovanou schopnost detekovat i nejnovější radarové systémy.

Odkazy

Poznámky

Reference 

Maloobchodní firmy